Дже́рдантон () — город в США, расположенный в южной части штата Техас, административный центр округа Атаскоса. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 3871 человек, по оценке Бюро переписи США в 2016 году в городе проживало 4327 человек.

История 
Джердантон был создан как планируемая станция на железной дороге Artesian Belt Railroad в сентябре 1909 года и назван в честь Джердана Кэмпбелла. Жители города собрали дополнительные 50 000 долларов за проведение линии железной дороги через город. К 1914 году в городе были проведены телефонная связь, электричество, работали хлопкоочистительный станок, мельница и система общественных школ. Вскоре появилось несколько церквей, две гостиницы, начался выпуск первой еженедельной газеты Atascosa Monitor. В 1942 году рядом с Джердантоном было открыто нефтяное месторождение, и это повлекло рост города. В 1956 году был построен госпиталь, его детское отделение было достроено в 1960 году. Железная дорога закрылась в 1960-х годах, однако это не помешало городу продолжить рост. Основные доходы городу приносят добыча и переработка газа, нефти и бурого угля.

География 
Джердантон находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 9,1 км², практически полностью занятых сушей.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Джердантоне преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживал 3871 человек, было 1364 домохозяйства и 964 семьи. Расовый состав города: 87,1 % — белые, 0,5 % — афроамериканцы, 0,7 % —
коренные жители США, 0,3 % — азиаты, 0 % — жители Гавайев или Океании, 8,8 % — другие расы, 2,6 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 54,8 %.

Из 1364 домохозяйств, в 39,3 % живут дети младше 18 лет. 48,3 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (22 % с детьми младше 18 лет), в 15,8 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 6,5 %
домохозяйств мужчины проживали без жён, 29,3 % домохозяйств не являлись семьями. В 25,4 % домохозяйств проживал только один человек, 13,4 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,79 человека. Средний размер семьи — 3,34 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 30,9 % — жители младше 20 лет, 24,6 % находятся в возрасте от 20 до 39, 29,6 % — от 40 до 64, 14,9 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 35,7 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2012 по 2016 годы, медианный доход домохозяйства в Джердантоне составляет 59 833 доллара США в год, медианный доход семьи — 71 250 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 23 999 долларов. Около 4,8 % семей и 8,3 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 8,6 % в возрасте до 18 лет и 16,1 % старше 65 лет.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из 5 человек. Члены совета избирают из своего состава заместителя мэра.

Другой важной должностью, на которую происходит наём сотрудников, является должность городского секретаря.

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Джердантон, являются:
  автомагистраль 16 штата Техас идёт с севера от Сан-Антонио на юг к Тилдену.
  автомагистраль 97 штата Техас идёт с северо-востока от Флоресвилла на юго-запад к Коталле.
  автомагистраль 173 штата Техас начинается в Джердантоне и идёт на северо-запад к Хондо.

Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является международный аэропорт Сан-Антонио. Аэропорт находится примерно в 75 километрах к северу от Джердантона.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Джердантон.

Экономика 
Согласно аудиту города на 2016 финансовый год, Джердантон владел активами на $30,38 млн, долговые обязательства города составляли $16,79 млн. Доходы города составили $6,85 млн, расходы города — $5,39 млн.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Атаскоса (округ, Техас)